Denumirea de Kuty se poate referi la:
 Cuturi, în ucraineană Kutî, transliterat uneori și Kuty, un oraș din Ucraina
 Kúty, un sat în Slovacia